Telluraves (takođe poznate kao kopnene ptice ili jezgro kopnenih ptica) je nedavno definisana klada ptica definisana njihovom drvoreznošću. Na osnovu najnovijih genetičkih studija, klada ujedinjuje razne grupe ptica, uključujući -{Accipitrimorphae}- (paserine, papagaje, serieme i sokolove), kao i afroavijane (uključujući -{Accipitrimorphae}- - orlove, jastrebove, mišare, lešinare itd. - sove i detliće, između ostalih). Oni su sestrinska grupa novodefinisane klade centrirane na -{Aequornithes}-.

S obzirom na to da su većina bazalnih postojećih članova, -{Afroaves}- (-{Accipitrimorphae}-, -{Strigiformes}-) i -{Australaves}- (-{Cariamiformes}-, -{Falconiformes}-) mesožderi, pretpostavlja se da je poslednji zajednički predak svih pripadnika klade -{Telluraves}- verovatno bio predator. Drugi istraživači su skeptični u pogledu ove procene, navodeći biljojedne kariamiforme -{Strigogyps}- kao dokaz za suprotno.

-{Telluraves}- kladogram je baziran na radu -{Prum, R.O. et al.}- (2015) pri čemu naziv klade potiče iz rada Jurija, T. et al. (2013) i Kimbala et al.}- 2013.

Reference 

Птице летачице